A 30 804-es számú mellékút egy öt számjegyű országos közút-szakasz Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Nagykálló, illetve kis részben Nyíregyháza közigazgatási területén. A Nyíregyháza-kelet–Nyírbátor–Nagykálló-csomópont egyik átkötő útja, az M3-as autópálya és a 4911-es út találkozásánál.

Ezt a számozást az az út viseli, amely a sztráda felől, Vásárosnamény irányából tart a 4911-es felé, de az autópályával nem találkozik, a 30 802-es útból ágazik ki. Teljes hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 350 méter.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. május 24.

Jegyzetek

30804
30804
30804
Nagykálló
M3-as autópálya